Lahmer ist der Familienname folgender Personen:

Melanie Lahmer (* 1974), deutsche Autorin
Tom Lahmer (* 1978), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer